Amanita frostiana () — гриб семейства . Включён в подрод Amanita рода Amanita.

Биологическое описание 
Шляпка 2—8 см в диаметре, выпуклой, затем широко-выпуклой и плоской формы, с гладкой жёлто-оранжевой, в центре иногда ярко-оранжевой поверхностью, покрытой жёлтыми бородавками — остатками общего покрывала.

Гименофор пластинчатый, пластинки свободные, часто расположенные, светло-кремового цвета.

Ножка 4,5—9,5 см длиной и 0,5—1 см толщиной, белая, с заметным неопадающим кольцом, в нижней части с кольцевидно расположенными бородавками.

Споровый порошок белого цвета. Споры 7,5—12,5×7,5—11,5 мкм, неамилоидные, обычно почти шаровидной формы.

Экология и ареал 
Amanita frostiana произрастает в смешанных лесах восточной Северной Америки.

Сходные виды

Примечания

Литература 
 

Грибы Северной Америки
Мухомор
Эндемики Северной Америки